Jméno Plzeňská má v České republice více ulic:

 Plzeňská (Praha) – ulice v Praze (Smíchov, Košíře, Motol, Řepy, Stodůlky).
 Plzeňská (Aš) – ulice ve městě Aš, okres Cheb.
 Plzeňská (Beroun) – ulice ve městě Beroun, okres Beroun.
 Plzeňská (Bezdružice) – ulice ve městě Bezdružice, okres Tachov.
 Plzeňská (Bečov Nad Teplou) – ulice ve městě Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary.
 Plzeňská (Blatná) – ulice ve městě Blatná, okres Strakonice.
 Plzeňská (Blšany) – ulice ve městě Blšany, okres Louny.
 Plzeňská (Bor) – ulice ve městě Bor, okres Tachov.
 Plzeňská (Cerhovice) – ulice v městysi Cerhovice, okres Beroun.
 Plzeňská (Černošice) – ulice ve městě Černošice, okres Praha-západ.
 Plzeňská (České Budějovice) – ulice ve městě České Budějovice, okres České Budějovice.
 Plzeňská (Dobřany) – ulice ve městě Dobřany, okres Plzeň-jih.
 Plzeňská (Drmoul) – ulice v obci Drmoul, okres Cheb.
 Plzeňská (Dýšina) – ulice v obci Dýšina, okres Plzeň-město.
 Plzeňská (Děčín) – ulice ve městě Děčín, okres Děčín.
 Plzeňská (Heřmanova Huť) – ulice v obci Heřmanova Huť (Dolní Sekyřany, Horní Sekyřany), okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Horažďovice) – ulice ve městě Horažďovice, okres Klatovy.
 Plzeňská (Horšovský Týn) – ulice ve městě Horšovský Týn, okres Domažlice.
 Plzeňská (Hořovice) – ulice ve městě Hořovice, okres Beroun.
 Plzeňská (Chotěšov) – ulice v obci Chotěšov, okres Plzeň-jih.
 Plzeňská (Chrást) – ulice v obci Chrást, okres Plzeň-město.
 Plzeňská (Jesenice) – ulice ve městě Jesenice, okres Rakovník.
 Plzeňská (Jiříkov) – ulice ve městě Jiříkov, okres Děčín.
 Plzeňská (Karlovy Vary) – ulice ve městě Karlovy Vary, okres Karlovy Vary.
 Plzeňská (Kaznějov) – ulice ve městě Kaznějov, okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Kladno) – ulice ve městě Kladno, okres Kladno.
 Plzeňská (Klatovy) – ulice ve městě Klatovy (Klatovy I, Klatovy II, Klatovy III), okres Klatovy.
 Plzeňská (Konstantinovy Lázně) – ulice v obci Konstantinovy Lázně, okres Tachov.
 Plzeňská (Kralovice) – ulice ve městě Kralovice, okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Králův Dvůr) – ulice ve městě Králův Dvůr, okres Beroun.
 Plzeňská (Liberec) – ulice ve městě Liberec, okres Liberec.
 Plzeňská (Loděnice) – ulice v obci Loděnice, okres Beroun.
 Plzeňská (Líně) – ulice v obci Líně, okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Mariánské Lázně) – ulice ve městě Mariánské Lázně, okres Cheb.
 Plzeňská (Mýto) – ulice ve městě Mýto, okres Rokycany.
 Plzeňská (Nepomuk) – ulice ve městě Nepomuk, okres Plzeň-jih.
 Plzeňská (Ostrava) – ulice ve městě Ostrava (Bělský Les, Hrabůvka, Hulváky, Nová Bělá, Nová Ves, Stará Bělá, Zábřeh), okres Ostrava-město.
 Plzeňská (Planá) – ulice ve městě Planá, okres Tachov.
 Plzeňská (Plasy) – ulice ve městě Plasy, okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Plzeň) – ulice ve městě Plzeň, okres Plzeň-město.
 Plzeňská (Přeštice) – ulice ve městě Přeštice, okres Plzeň-jih.
 Plzeňská (Příbram) – ulice ve městě Příbram, okres Příbram.
 Plzeňská (Radnice) – ulice ve městě Radnice, okres Rokycany.
 Plzeňská (Rakovník) – ulice ve městě Rakovník, okres Rakovník.
 Plzeňská (Rokycany) – ulice ve městě Rokycany, okres Rokycany.
 Plzeňská (Roztoky) – ulice ve městě Roztoky, okres Praha-západ.
 Plzeňská (Sokolov) – ulice ve městě Sokolov, okres Sokolov.
 Plzeňská (Spálené Poříčí) – ulice ve městě Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih.
 Plzeňská (Staňkov) – ulice ve městě Staňkov, okres Domažlice.
 Plzeňská (Stod) – ulice ve městě Stod, okres Plzeň-jih.
 Plzeňská (Stříbro) – ulice ve městě Stříbro, okres Tachov.
 Plzeňská (Štěnovice) – ulice v obci Štěnovice, okres Plzeň-jih.
 Plzeňská (Tachov) – ulice ve městě Tachov, okres Tachov.
 Plzeňská (Teplice) – ulice ve městě Teplice, okres Teplice.
 Plzeňská (Toužim) – ulice ve městě Toužim, okres Karlovy Vary.
 Plzeňská (Třemošná) – ulice ve městě Třemošná, okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Uničov) – ulice ve městě Uničov, okres Olomouc.
 Plzeňská (Varnsdorf) – ulice ve městě Varnsdorf, okres Děčín.
 Plzeňská (Vejprnice) – ulice v obci Vejprnice, okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Velká Hleďsebe) – ulice v obci Velká Hleďsebe, okres Cheb.
 Plzeňská (Vřesina) – ulice v obci Vřesina, okres Ostrava-město.
 Plzeňská (Zbůch) – ulice v obci Zbůch, okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Zruč-Senec) – ulice v obci Zruč-Senec (Senec, Zruč), okres Plzeň-sever.
 Plzeňská (Žatec) – ulice ve městě Žatec, okres Louny.
 Plzeňská (Žebrák) – ulice ve městě Žebrák, okres Beroun.